Lambertville (New Jersey)